Mikrylion (także mili-mililion) – liczba 106000000, czyli jedynka i sześć milionów zer w zapisie dziesiętnym. W krajach stosujących tzw. krótką skalę (głównie kraje anglojęzyczne) mikrylion oznacza 103000003 (jedynka i trzy miliony trzy zera).

W układzie SI mnożnikowi 106000000 nie odpowiada żaden przedrostek jednostki miary.

Słowo mili-mililion zostało ukute przez profesora Henkle'a w jego systemie, by wyliczyć milion-ilionów, a mili-lilion był największą nazwą w tym systemie.

Nazwa micrillion została wymyślona przez Jonathana Bowersa. Pochodzi z micr(o)- + -ilion, gdzie micro- jest analogiczne do przedrostków metrycznych decy-, centy-, i mili-.

Zobacz też 

 Liczebniki główne potęg tysiąca
 Przedrostki SI

Przypisy 

Nazwy liczb